Танака Томоюкі (яп. 田中 友幸 Танака Томоюкі) (нар.24 квітня 1910, Кашівара, Осака, Японія — пом. 2 квітня 1997, Токіо, Японія) — японський кінопродюсер.
 Ямашіта Томоюкі (яп. 【山下奉文】, やましたともゆき; 8 листопада 1885(18851108) — 23 лютого 1946) — японський державний і військовий діяч.
 Сакаї Томоюкі (яп. 酒井 友之, нар. 29 червня 1979, Сайтама) — японський футболіст.
 Хірасе Томоюкі (яп. 平瀬 智行, нар. 23 травня 1977, Каґошіма) — японський футболіст.
 Кадзіно Томоюкі (яп. 梶野 智幸, нар. 11 липня 1960, Айті —) — японський футболіст.
 27740 Обатомоюкі (27740 Obatomoyuki) — астероїд головного поясу.